titolo originale del romanzo I figli della mezzanotte
 titolo originale del film I figli della mezzanotte